Die Football League First Division 1965/66 war die 67. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1965 und endete am 19. Mai 1966.

Der FC Liverpool gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor den Verfolgern Leeds United und FC Burnley seine mittlerweile siebte englische Meisterschaft. Von den beiden Aufsteigern Newcastle United und Northampton Town konnte nur der Klub aus Newcastle die Klasse halten; neben Northampton mussten die Blackburn Rovers den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und FC Southampton ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||14
||22
||20
||20
||22
||21
||22
||24
||22
||24
||26
||24
||22
||22
||22
||22
||22
||24
||21
||23
||24
||24

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1965/66 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1965-66 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1965/66
Fußballsaison 1965/66